The Morning Never Came — дебютний студійний альбом Swallow the Sun. Виданий лейблом Firebox 15 листопада 2003-го.

Список пісень

Склад на момент запису 
 Мікко Котамякі — вокал
 Маркус Ямсен — гітара
 Юха Райвіо — гітара
 Алексі Мунтер — клавішні
 Матті Хонконен — бас
 Пасі Пасанен — ударні

Примітки

Посилання 
 «The Morning Never Came» на офсайті 
 «The Morning Never Came»  в Encyclopaedia Metallum

Альбоми Swallow the Sun
Альбоми дум-металу
Альбоми фінських виконавців
Англомовні музичні альбоми